Vukoje ist der Familienname folgender Personen:

 Maja Vukoje (* 1969), österreichisch-serbische bildende Künstlerin und Malerin